È stata la prima edizione del torneo.

In finale Květa Peschke e Andrea Petković hanno sconfitto Caroline Dolehide e Coco Vandeweghe con il punteggio di 6-3, 6-1.

Teste di serie 

  Hsieh Su-wei /  Elise Mertens (quarti di finale, ritirate)
  Shūko Aoyama /  Ena Shibahara (quarti di finale)
  Alexa Guarachi /  Desirae Krawczyk (quarti di finale)
  Veronika Kudermetova /  Bethanie Mattek-Sands (quarti di finale)

  Nicole Melichar-Martinez /  Demi Schuurs (semifinale)
  Darija Jurak /  Andreja Klepač (semifinale)
  Sharon Fichman /  Giuliana Olmos (primo turno)
  Marie Bouzková /  Lucie Hradecká (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Chicago Fall Tennis Classic 2021